Dartford (plaats), plaats in Engeland
 Dartford (district), district in Engeland